Taiji Bailong Ball, vertaald vanuit het Chinees Taiji witte draak bal, is een spel dat gespeeld wordt met een racket en een bal. Taiji is een samensmelting van de westerse invloed, vaak gericht op de buitenkant van zaken, en de oosterse invloed die vaak gericht isop de innerlijke energie.

Bal en racket
De bal, die ongeveer zo groot is als een tennisbal, is gevuld met een beetje lucht en zand. De bal wordt opgevangen met een racket dat wel wat weg heeft van een badmintonracket; het binnenvlak is gemaakt van (kunst)rubber.

Het spel
Je kunt het spel alleen of met anderen spelen door op muziek een onafgebroken dans te maken. Het gaat dan vooral om je innerlijke krachten en je lichaam. Het racket en de bal gebruik je als dansmiddel.

Het is ook mogelijk om tegen elkaar een wedstrijd te spelen met gebruik van een net dat op een hoogte van 1.75 meter hangt. De afmetingen van het veld zijn gelijk aan dat van een badmintonveld. De bal wordt niet zoals bij tennis lineair geslagen maar, omdat er een beetje zand in de bal zit, opgevangen en met een ronde of spiraalvormige beweging omgeleid naar de andere speler(s). Dit voorkomt ook blessures.

Externe links
Taiji Bailong Ball Association

Balsport
Balspel